Corleis ist der Familienname folgender Personen:

 Ehrenfried Corleis (1855–1919), deutscher Chemiker
 Jürgen Corleis (1929–2011), deutsch-australischer Journalist, Autor und Regisseur